60-й Драфт НХЛ 2022 года проходил с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале, Квебек, Канада на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Правила 
На Драфт-2022 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года
 не из Северной Америки 2001 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2020, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 
Драфт-лотерея прошла 10 мая 2022 года. В ней приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли.

Начиная с этого сезона команда могла подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд смогли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.

Победителем драфт-лотереи стал клуб «Монреаль Канадиенс», право второго выбора досталось клубу «Нью-Джерси Девилз», а третьего «Аризона Койотис».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 60-м драфте было выбрано 225 хоккеистов из 12 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания 

Драфты НХЛ
2022 год в хоккее
Спорт в Канаде в 2022 году
Национальная хоккейная лига